Марин Чилич — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Джеймс Блейк — не защищал свой титул.

Посев 
Все сеянные начинают турнир со второго раунда.

  Фернандо Вердаско (Полуфинал)
  Иво Карлович (Третий раунд)
  Хуан Мартин дель Потро (Отказ)
  Игорь Андреев (Четвертьфинал)
  Хуан Монако (Второй раунд)
  'Марин Чилич (Титул)
  Андреас Сеппи (Четвертьфинал)
  Марди Фиш ''(Финал)

<ol start="9">
  Марк Жикель ''(Третий раунд)
  Симоне Болелли ''(Второй раунд)
  Юрген Мельцер ''(Третий раунд)
  Агустин Кальери ''(Второй раунд)
  Марсель Гранольерс ''(Второй раунд)
  Хосе Акасусо ''(Второй раунд)
  Эдуардо Шванк ''(Второй раунд)
  Виктор Ханеску ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира  
 Сетка квалификации  

Pilot Pen Tennis 2008